3ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-2022) – denominazione della Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla XVIII della Repubblica Italiana
3ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (2022-in corso) – denominazione della Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica a partire dalla XIX legislatura della Repubblica Italiana